Cooke může znamenat:

anglosaské příjmení
 
 Baden Cooke – australský cyklista
 Kirsten Cooke – britská herečka
 Matthew Cooke – kanadský hokejista
 Mordecai Cubitt Cooke – přírodovědec
 Nicole Cooke – britská cyklistka, olympijská vítězka
 Sam Cooke – zpěvák
 Sarah Palfrey Cooke – tenistka

geografie
 Cooke County, Texas
 Cooke Township, Pensylvánie

Související články 
 Cook

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení